Iniziativa Femminista – partito politico polacco
Iniziativa Femminista – partito politico svedese